Дягилево — авиабаза в Рязани. Расположена на западной окраине Рязани в городском районе Дягилево, входящем в префектуру Московского округа. 

На авиабазе Дягилево дислоцированы 43-й ЦБП ПЛС (Центр боевого применения и переучивания лётного состава), оснащённый самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й ОГАП СЗ (отдельный гвардейский авиаполк самолётов-заправщиков), имеющий на вооружении самолёты-заправщики Ил-78. Рядом с авиабазой расположен 360 Авиационный ремонтный завод.

История 

На аэродромном узле Дягилево—Ряжск на основании приказа Народного комиссара обороны от 18 сентября 1940 года была сформирована 1-я Высшая школа штурманов ВВС КА. Формирование школы закончено к 1 января 1941 года. Школа состояла из шести бомбардировочных эскадрилий. Три базировались на аэродроме Дягилево, одна на аэродроме Ряжск, две в зимний период работали с аэродромов Закавказского военного округа и Одесского военного округа. В связи с необходимостью подготовки летного состава 1 августа 1941 года 1-я Высшая школа штурманов ВВС КА реорганизована в Учебный центр по переучиванию летно-технического состава и формированию новых частей на самолетах МиГ-3. Всего школой подготовлено 350 летчиков на самолётах МиГ-3, из них сформировано 15 авиационных полков и отправлено на фронт. 14 октября 1941 года школа перебазировалась в город Карши. Постановлением ГКО от 9 февраля 1944 года № 5131 произошло перебазирование 1-й Высшей школы штурманов и летчиков авиации Дальнего действия из города Троицка в Рязань на аэродромы Дягилево, Житово, Григорьевское, Ряжск, Моршанск, Александровка, Сосновая.

2 марта 1944 года директивой Генерального штаба школа переименована в 1-ю Рязанскую высшую офицерскую школу ночных экипажей авиации Дальнего действия, а 22 декабря 1944 года школа переименована и получила наименование 1-я Рязанская высшая офицерская школа ночных экипажей ВВС КА.

В 1967 году возникла необходимость в подготовке специалистов среднего звена и в повышении квалификации офицеров строевых частей, и в этом же году в Летном центре боевого применения и подготовки командиров кораблей Дальней авиации были созданы Летно-тактические курсы. В 1968 году школа переименована в 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации.

В июле 1941 года на аэродроме на базе третьих эскадрилий 148-го и 240-го истребительных авиационных полков при 1-й Высшей школе штурманов ВВС КА на самолётах МиГ-3 сформирован 283-й истребительный авиационный полк. С 3 сентября полк в составе 3-й резервной авиагруппы СВГК, действовавшей в подчинении штаба ВВС Ленинградского фронта, вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах МиГ-3.

В период с 5 июля по 19 августа 1941 года на аэродроме при 1-й Высшей школе штурманов ВВС КА на самолётах МиГ-3 сформирован 182-й истребительный авиационный полк. Находясь в стадии формирования, вошел в состав 59-й истребительной авиадивизии ВВС МВО. 23 августа полк включен в состав ВВС 51-й отдельной армии и убыл в Крым. 28 августа 1941 года полк в составе ВВС 51-й ОА (войска Крыма) вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах МиГ-3.

В 1955 году аэродром Дягилево был одним из шести аэродромов в СССР, способных принимать бомбардировщики М-4. В 1967 году на авиабазе находились 7 учебно-тренировочных Ту-22, а в 1973 были получены 2 Ту-22М0. С 1985 года в Дягилево перебазировался 49-й ТБАП (тяжелый бомбардировочный авиаполк), вооружённый бомбардировщиками Ту-22М и Ту-95. Полк был преобразован в 49-й УТБАП (учебный тяжёлый бомбардировочный авиаполк), а впоследствии расформирован в 1997 году.

С 2000 года на авиабазе дислоцирован 203-й отдельный гвардейский Орловский авиационный полк самолётов-заправщиков, вооружённый самолётами Ил-78.

Самолёт-заправщик Ил-78 203-го ОГАП СЗ принял участие в параде на Красной площади 9 мая 2008 года в честь 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В 2020 году авиабаза отметила 80-летний юбилей. Праздник прошел в день официального основания авиабазы, 18 сентября.

5 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, после атаки украинских дронов, на авиабазе произошел взрыв бензовоза, 3 человека погибли и пятеро получили ранения, по меньшей мере один Ту-22М был поврежден.

Музей 
На территории авиабазы расположен Рязанский музей дальней авиации. Он был создан в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе командующего дальней авиацией Героя Советского Союза генерал-полковника авиации В. В. Решетникова. Общая экспозиционная площадь музея составляет 416 м². В пяти залах представлены гвардейские знамёна частей и соединений, участвовавших в Великой Отечественной войне, некоторые виды самолётного бортового оружия, модели самолётов. Музей ДА в Рязани является старейшим из всех ныне известных.
Кроме основной экспозиции в музее существует площадка авиационной техники на которой представлены такие самолёты, как Ту-16, М-4, Ту-22К, Ту-22М2, Ту-22М3 и Ту-95К, ВМ-Т «Атлант»

См. также 

 Список военных аэродромов России

Примечания

Ссылки 
 203 огап с-з
 Официальный сайт Рязанского Музея Дальней авиации
 О Музее Дальней авиации
 Фото Музея ДА в Рязани
 Памятник Ту-16Р в Рязани
 С ними мы летаем дальше всех
 Фотогалерея Музея Дальней авиации в Рязани (Дягилево). 16-17 августа 2007
 Стратегический бомбардировщик получит имя древнего русского города Рязани

Дягилево
Дягилево
Дягилево
Аэродромы Рязани
Военные аэродромы СССР